Ангария:
 Ангария — ямская повинность, барщина.
  — в международном праве захват воюющим государством в своих портах торговых судов нейтральных стран для использования в военных целях.
 Ангарии () — род брюхоногих моллюсков.
 Ангария — один из вариантов названия древнего континента Ангарида.
 «Ангария» — ангарская фабрика производства мороженого.

Похожие названия 
 Ангар
 Ангара

Примечания